HSBC Arena est le nom de deux différentes salles omnisports.
 HSBC Arena (Buffalo), salle omnisports des Sabres de Buffalo située à Buffalo, aux États-Unis.
 HSBC Arena (Rio de Janeiro), salle omnisports située à Rio de Janeiro, au Brésil.